Satsukawa ist der Familienname folgender Personen:

 Atsuki Satsukawa (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Norihiro Satsukawa (* 1972), japanischer Fußballspieler und -trainer